Haruka Miyashita (née en 1994), joueuse de volley-ball japonaise
Hidehiro Miyashita  (1913-1976), joueur de go professionnel
Ichiro Miyashita (né en 1958), homme politique japonais
Junichi Miyashita (né en 1983), nageur japonais
Junko Miyashita (née en 1949), actrice japonaise